Ing. Werner von Siemens, njemački izumitelj i industrijalac
 Siemens AG, njemačka tvrtka
 Simens, mjerna jedinica za električnu vodljivost